Серге́й Ти́хонович Ля́хов () — советский легкоатлет.

Заслуженный мастер спорта (1936). Выступал за Москву (по 1930) — СКИ; Ашхабад — спортивное общество «Динамо».

10-кратный чемпион СССР (1928—1940), многократный рекордсмен СССР в толкании ядра, метании диска и молота.

Биография 
Окончил институт физкультуры в начале 1930-х гг., работал в Туркменской ССР.

В конце 1920-х — 1930-х годах был одним из лидеров метаний в СССР. Также участвовал в чемпионатах СССР по боксу.

В толкании ядра и метании молота основной спор проходил между Ляховым и Александром Шехтелем; в середине 1930-х годов в толкании ядра безусловным лидером стал Александр Канаки. В метании диска лидерство Ляхова было ощутимее: он выиграл большинство чемпионатов СССР, а с 1934 года беспрерывно владел рекордом СССР; его рекорд 1939 года (который попал в десятку лучших результатов сезона в мире) был побит только в 1948 году Хейно Липпом.

С 1948 года работал в Узбекской ССР тренером по легкой атлетике, преподавал в Ташкентском техникуме физкультуры.

Скончался в марте 1961 года.

Семья 
Сергей Ляхов начал одну из первых в СССР/СНГ спортивных династий (3 поколения):
 Сын — Владимир (род. 1937) — 5-кратный чемпион СССР (1969—1972, 1976) в метании диска.
 Невестка — Лидия Шмакова (род. 1936) — чемпионка СССР по пятиборью.
 Внук — Сергей (род. 1968) — начинал как многоборец (60 м — 6,6, высота — 2,15). Чемпион СССР 1990, России 1994, 1995 в метании диска, 1999 в толкании ядра.
 Невестка — Галина Филатова (род. 1949) — серебряная и бронзовая призёрка чемпионатов СССР, чемпионка летней Универсиады в Риме, мастер спорта международного класса в прыжке в высоту; тренер.
 Внучка Юлия Ляхова (род. 1977) — прыгунья в высоту, чемпионка мира-96 среди юниорок, победительница молодёжного европейского первенства, обладательница серебряной медали Игр доброй воли в Нью-Йорке.

Спортивные достижения 

 Рекорды СССР
 толкание ядра      13,13             8.06.1930   Москва
                    13,30            18.06.1930   Ленинград
                    13,84              .09.1933   Ашхабад
                    14,59             1.05.1935   Ашхабад
                    15,20            24.05.1935   Ашхабад
                    15,35            23.06.1936   Ашхабад
 
 метание диска      43,37             9.06.1934   Ашхабад
                    44,18            23.06.1934   Ашхабад
                    45,15             1.08.1934   Москва, чемпионат СССР
                    46,15             1.05.1935   Ашхабад
                    46,67            12.05.1935   Ашхабад
                    47,29            24.05.1935   Ашхабад
                    47,34             7.10.1935   Ереван
                    48,01            30.05.1936   Ашхабад
                    48,78            21.06.1936   Ашхабад
                    49,76             6.07.1936   Ашхабад
                    50,74            19.11.1939   Ашхабад
 
 метание молота     38,61            16.08.1928   Москва, Всесоюзная спартакиада
                    39,625           18.08.1929   Москва
                    44,62             5.08.1934   Москва, чемпионат СССР
                    46,52             8.04.1935   Ашхабад
                    48,70             2.05.1935   Ашхабад
                    50,06            26.10.1936   Ашхабад
                    53,08            13.07.1938   Ашхабад
 
 метание молота(5,4 кг)           45,685          22.08.1928   Москва, «День достижений»
 
 метание мяча       63,95          20.08.1928   Москва, Всесоюзная спартакиада
 
 метание мяча(сумма 2-х рук)    101,40         22.08.1928   Москва, «День достижений»

Память 
 1— Ляхов установил своеобразный неповторённый рекорд — превысил рекорды СССР в трёх видах метаний: толкании ядра, метании диска и молота. В память об этом в Чкаловске с 1975 начал проводиться Мемориал (более 400 участников в 1987).

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (22.07.1937)

Примечания

Литература, ссылка

Спортивные результаты 
 
 

Толкатели ядра СССР
Метатели диска СССР
Метатели молота СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Боксёры СССР
Победители Всесоюзной спартакиады 1928 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма